Se også 516 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 

16
Artikler om enkelte år